Voici la liste des planètes mineures numérotées de 469001 à 470000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 469001 à 470000

469001-469100

469101-469200

469201-469300

469301-469400

469401-469500

469501-469600

469601-469700

469701-469800

469801-469900

469901-470000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000